Дин Фэн (, род. 19 марта 1987) — китайский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Дин Фэн родился в 1987 году в Чанчжоу провинции Цзянсу. В 2006 году вошёл в национальную сборную.

В 2010 году Дин Фэн в составе команды стал обладателем золотой медали Азиатских игр в стрельбе из скоростного пистолета. На Олимпиаде 2012 года он стал обладателем бронзовой медали.

Ссылки 
 

Стрелки Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года